Kliper – żaglowiec
 Kliper – rosyjski program kosmiczny
 Kliper – zespół szantowy